Авантюрист — людина з сумнівною мораллю
 Авантюрист — роман українських письменників Марини та Сергія Дяченків